Минимальный многочлен может означать:
 Минимальный многочлен матрицы — унитарный многочлен минимальной степени, аннулирующий эту матрицу.
 Минимальный многочлен алгебраического элемента α поля F — унитарный многочлен над F минимальной степени, корнем которого является α.